Camp Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Camp Creek Township (North Carolina)
 Camp Creek Township (Ohio)